Ommexecha är ett släkte av insekter. Ommexecha ingår i familjen Ommexechidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Ommexecha